

Lista prezydentów

Przypisy